Rektor kan syfta på:

Titlar 

 Rektor (ecklesiastik), präst fungerade som administrativ ledare i vissa kristna samfund
 Rektor, högsta administrativa och pedagogiska ledaren för utbildningsanstalter
 Rektor (politik), flera olika betydelser för romerska och ragusaiska ämbeten
 Rektor (islam), ledande befattningshavaren i några moskéer inklusive Paris stora moské

Se även